Reh  steht für:

 Reh, in Mitteleuropa der häufigste Vertreter der Hirsche
 Sibirisches Reh, Säugetierart aus der Familie der Hirsche
 Reh (Hagen), Stadtteil von Hagen in Hohenlimburg
 Reh (Familienname), deutscher Familienname
 Fugger vom Reh, Linie des schwäbischen Adelsgeschlechtes der Fugger
 eine Wappenfigur, siehe Beispiele bei Hirsch (Wappentier)

Reh steht für folgende Unternehmen:

 Reh Kendermann, deutsche Weinhandelsfirma

REH steht als Abkürzung für:

 Flughafen Rehoboth Bay in Dewey Beach, Vereinigte Staaten (IATA-Code)
 das in der DDR entwickelte System einer transportablen Raumerweiterungshalle

REH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreise Hof und Wunsiedel im Fichtelgebirge (für Rehau)

REH